

Caratteristiche tecniche
È un trequartista.

Carriera
Ha giocato nella prima divisione cilena con il , club con il quale in carriera ha anche giocato 2 partite in Coppa Libertadores e 2 partite in Coppa Sudamericana, e con l'.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Colo-Colo: 2019

Altri progetti

Collegamenti esterni